Supercoppa italiana 1996  – edizione del torneo italiano di calcio
 Supercoppa italiana 1996 – edizione del torneo italiano di pallacanestro maschile
 Supercoppa italiana 1996 – edizione del torneo italiano di pallavolo femminile
 Supercoppa italiana 1996 – edizione del torneo italiano di pallavolo maschile